Генна́дий Григо́рьев:
 Григорьев, Геннадий Анатольевич (1950—2007) — русский поэт, драматург, мастер-анаграммист.
 Григорьев, Геннадий Геннадьевич (Григорий Егоркин; род. 1963) — российский драматург, поэт, журналист.
 Григорьев, Геннадий Павлович (1937—2012) — советский и российский археолог, доктор исторических наук.